Sabbas ist der Name folgender Personen:

 Sabas der Gote (um 334–372), gotischer Märtyrer

 Sabbas (Slawenapostel) (auch Sava; 9. Jahrhundert), Schüler des Kyrill von Saloniki, Heiliger der bulgarisch-orthodoxen Kirche   
 Sabbas Asidenos († nach 1216), byzantinischer Magnat

Siehe auch:
 Sabas